Ávila, Avila bzw. d’Ávila steht für: 
 Ávila, Stadt in Spanien
 Provinz Ávila, Provinz in Spanien
 Ávila (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ávila-Massiv, Gebirgsmassiv in Venezuela

Siehe auch:
 Avilla